Bam steht für:
 Bam (Burkina Faso), Provinz in der Region Centre-Nord
 Bam (Gemeinde Stuhlfelden), Ortschaft in der Gemeinde Stuhlfelden, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Bam (Insel), eine Insel von Papua-Neuguinea
 Bam (Iran), eine iranische Stadt
 Bam (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Kerman im Iran

Bam ist der Künstlername von:
 Julien Bam (* 1988), deutscher Webvideoproduzent

Bam ist der Spitzname von:
 Bam Adebayo (Edrice Femi Adebayo, * 1997), US-amerikanischer Basketballspieler
 Bam Margera (Brandon Cole Margera, * 1979), US-amerikanischer Skateboarder und Schauspieler

bam steht für:
 Bambara (ISO-639-3-Code), eine der Mande-Sprachen

BAM steht für:
 (2031) BAM, nach der Baikal-Amur-Magistrale benannter Asteroid
 „Franz Köcher: Die babylonische und assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen., 6 Bände, Berlin 1963–1980“
 Badminton Association of Malaysia
 Baikal-Amur-Magistrale, eine Eisenbahnverbindung in Russland
 Baghdader Mitteilungen, archäologische Fachzeitschrift, heute Teil der Zeitschrift für Orient-Archäologie
 Royal BAM Group, das größte niederländische Bauunternehmen
 BAM Deutschland, ehemaliges deutsches Tochterunternehmen der Royal BAM Group, heute Teil der Zech Group
 BAM-Portal, eine Internetplattform deutscher Bibliotheken, Archive und Museen
 Bidirectional Associated Memory, ein künstliches neuronales Netz, siehe Bidirektionaler Assoziativspeicher
 Bikiniartmuseum, Museum für Bademode und Badekultur
 Block Availability Map, eine Datenstruktur zur Organisation der Datenblöcke auf einem Massenspeicher, siehe Dateisystem#Organisation von Massenspeichern
 Bonnier Amigo Music Group, ein schwedisches Plattenlabel
 Brooklyn Academy of Music, ein Kulturzentrum in New York
 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
 Business-Activity-Monitoring
 Chemin de fer Bière–Apples–Morges, eine meterspurige Eisenbahngesellschaft im Kanton Waadt, Schweiz
 Konvertible Mark, die Währung von Bosnien und Herzegowina (nach ISO 4217)

Siehe auch:
 Bamm

BAM